Щапово — названия населённых пунктов:

Казахстан 
 Щапово — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Щапово — село в Лежневском районе Ивановской области.
 Щапово — посёлок в Троицком административном округе Москвы.
 Щапово — деревня в городском округе Ступино Московской области.
 Щапово — село в городском округе Ступино Московской области.
 Щапово — деревня в Старицком районе Тверской области.

Другое 
 «Щапово» — молочно-животноводческое предприятие в посёлке Щапово Новой Москвы.

См. также 
 Александрово-Щапово — музей-усадьба в Троицком административном округе Москвы.
 Большое Щапово — деревня в городском округе Клин Московской области.
 Малое Щапово — деревня в городском округе Клин Московской области.